Chicahuaxtla es un topónimo de origen náhuatl que en México se puede referir a:

San Andrés Chicahuaxtla, localidad del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca;
Miguel Hidalgo Chicahuaxtla, localidad del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca;
Santa Cruz Progreso Chicahuaxtla, localidad del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca;
San Gabriel Chicahuaxtla, localidad del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca;
Los Reyes Chicahuaxtla, localidad del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca;
Chicahuaxtla (Puebla), localidad del municipio de Tlaola, Puebla;
Chicahuaxtla (Veracruz), localidad del municipio de Nogales, Veracruz;